Petronijević je priimek več oseb:
 Avram Petronijević (1791-1852), srbski politik
 Branislav Petronijević (1873-1954), srbski filozof, matematik, profesor in akademik